Gęsin – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo
 Gęsin – zniesiona osada w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Zabór